De Orionides zijn een groep theropode dinosauriërs, behorend tot de Tetanurae.

In 2012 meenden Matthew Carrano e.a. dat het genoegzaam was aangetoond dat de Tetanurae niet strikt konden worden verdeeld tussen de Megalosauroidea (of Spinosauroidea) en de Avetheropoda. Er was dus een begrip nodig voor de klade die deze beide groepen omvatte maar meer basale tetanuren uitsloot. Deze aftakking definieerden ze als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van de Megalosauroidea en de Avetheropoda; en al zijn afstammelingen. De naam Orionides is afgeleid van Orion, de jager uit de Griekse mythologie, een verwijzing naar het feit dat de meeste orioniden roofdieren zijn en meteen naar een alternatieve naam voor het sterrenbeeld Orion, "Alektropodion", hetgeen "kippenpoot" betekent.

De groep bestaat uit zeer kleine tot zeer grote theropoden. De oudste bekende Orionides stammen uit het midden-Jura. Nog levende orioniden zijn de vogels.

Literatuur
Carrano, M.T.; Benson, R.B.J.; Sampson, S.D., 2012, "The phylogeny of Tetanurae (Dinosauria: Theropoda)", Journal of Systematic Palaeontology 10(2): 211 - 300

Tetanurae